Панцер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Панцер, Георг Вольфганг Франц (1755—1829) — немецкий энтомолог и ботаник второй половины XVIII — первой трети XIX века.
 Панцер, Пол (1872—1958) — американский актёр немого кино немецкого происхождения.
 Панцер, Фелициан Феликс (1798—1851) — офицер Русской императорской армии и инженер польского происхождения. См. также 
 Панцерваффе — название бронетанковых войск, входящих в состав вооружённых сил нацистской Германии (вермахт) и частей войск охранных отрядов (войск СС).
 Panzer